Greg Lewis – atleta australiano, velocista
 Greg Lewis (Gregory Devon Lewis) – cestista statunitense
 Greg Lewis (Gregory Alan Lewis, n. 1969) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo running back
 Greg Lewis (Gregory Alan Lewis Jr., n. 1980) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo wide receiver